Сахарница:
 Сахарница — посуда для сервировки сахара.
 Сахарница — вид птиц из отряда воробьинообразных.